Bramley hace referencia a:

 Bramley (manzana)

Inglaterra 
 Bramley (Derbyshire)
 Bramley (Hampshire)
 Bramley (Surrey)
 Bramley (Yorkshire del Oeste)
 Bramley (Yorkshire del Sur)